Oia (Griekenland), een plaats in Griekenland
 Oia (Spanje), gemeente in de Spaanse provincie Pontevedra
 Oia (geslacht), een geslacht van spinnen
 Oiã, plaats in de Portugese gemeente Oliveira do Bairro